KEPCO pode se referir a:
 Kansai Electric Power Company, uma empresa de energia do Japão
 Korea Electric Power Corporation, uma empresa de energia da Coreia do Sul

Desambiguação